Ri-li est un jeu vidéo de réflexion sorti en 2006 qui est disponible pour  Linux, Mac OS, Windows et Amiga. Le jeu a été développé par Dominique Roux-Serret.

Règle du jeu 

Le but du jeu est de guider une locomotive sur des rails afin de récupérer des wagons. Chaque wagon récupéré provoque l'allongement du train et rend le jeu plus difficile. Lorsque tous les wagons d'un tableau ont été récupérés, le joueur peut passer au niveau suivant. Le nombre de niveaux est de 50.

Le joueur perd une vie lorsque son train vient à percuter un de ses éléments (comme dans "Snake").

Entre chaque niveau, le joueur doit répondre à une question concernant la Déclaration universelle des droits de l'homme afin de gagner quelques points supplémentaires.

Contrôle 

On ne dirige pas la locomotive elle-même. Le train avance seul en suivant la position des aiguillages.

Les flèches du clavier permettent d'orienter le prochain aiguillage que va rencontrer la locomotive.

Le menu se dirige avec les touches flèchées du clavier.

Éditeur de niveaux 
Le jeu dispose d'un éditeur de niveau intégré mais caché. Il suffit de taper "edit" après avoir démarré le jeu pour y accéder. Il n'y a pas de documentation pour l'éditeur hormis le code source du jeu.

Liens externes 

  Site officiel
  Musique du jeu

Jeu vidéo de réflexion
Jeu vidéo sorti en 2006
Jeu Amiga
Jeu Linux
Jeu Mac
Jeu Windows
Jeu vidéo développé en France
Jeu vidéo libre